League of Ireland (1927/1928) była 7. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Shamrock Rovers. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Bohemian FC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Bibliografia 
 

1927 w Irlandii
1927 w piłce nożnej
1928 w Irlandii
1928 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii